День финской литературы или День Алексиса Киви ( или ) — общегосударственный праздник в Финляндии, отмечаемый 10 октября, в день рождения финского писателя Алексиса Киви (1834—1872).

Традиционно в этот день возлагается венок к памятникам Алексиса Киви в Хельсинки и Нурмиярви. В качестве праздничного атрибута по всей стране поднимают национальный Флаг Финляндии.

Финское Литературное Общество в этот день объявляет лауреата престижной литературной премии.

Примечания

Ссылки 
 Liputuspäivät Suomessa

Литература
Праздники 10 октября